Кубок чемпионов по хоккею с мячом 2012 — турнир по хоккею с мячом, который проходил 13—16 сентября 2012 года, в шведском городе Эдсбюне.

Участники турнира 
Турнире приняли участие 8 команд: 5 из Швеции и 3 из России. Команды были разбиты на две группы.

Групповой турнир

Группа А

Группа В

Матчи по итогам группового раунда

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Турнираная таблица на портале Спорт-Экспресс
 Champions Cup. Результаты

Кубок чемпионов по хоккею с мячом